Это список мэров Уайтхорса. Вместе с городским советом должность была сформирована в 1950 году после присвоения Уайтхорсу статуса города — до этого он существовал как некорпоративное поселение без местного муниципального управления. Мэр Уайтхорса также является председателем в городском совете.

Список

Результаты на выборах

2015

2018

2021

Примечания

Ссылки 

 Yukon Statistics: Whitehorse Mayors & Councillors. Hougen Group of Companies

Мэры
Уайтхорс